Changé est un toponyme qui peut désigner :

 Changé (Mayenne) : commune française du département de la Mayenne en région Pays de la Loire ;
 Changé (Sarthe) :  commune française du département de la Sarthe en région Pays de la Loire ;
 Changé (Eure-et-Loir) : hameau de la commune de Saint-Piat en Eure-et-Loir, où se trouve un site archéologique du Néolithique.

Voir aussi
  : page d'homonymie
 Changey : commune française de la Haute-Marne
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France